Заманов — фамилия.

Известные носители 
 
 Заманов, Абдуфатто Ташпулатович (род. 1973) — российский серийный убийца из Красноярска.
 Заманов, Аширгельды (род. 1958) — туркменский государственный деятель.
 Заманов, Курбан Исрафилович (род. 1972) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Заманов, Масхут Файзрахманович (1914—1988) — передовик советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Заманов, Султан (1905—1992) — партийно-государственный и сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Заманов, Хаирбек Демирбекович  (1907 — 1983) — полковник, командир 304-й стрелковой Житомирской Краснознаменной дивизии.
 Заманов, Хасан Заманович (1912—1956) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Заманов, Эльмар Юрьевич (род. 1936) — советский государственный деятель.
 Заманова, Кюбра Агабала кызы (1920—?) — советский азербайджанский хлопковод.